Horborch ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Horborch († 1396), Hamburger Bürgermeister
 Guillelmus Horborch (1373–1381), Jurist
 Johann Horborch († 1343), Hamburger Bürgermeister
 Wilhelm Horborch († 1384), deutscher Kanonist